Dim, Dam, Doum – serial animowany produkcji francuskiej, który jest emitowany na kanale TVP1 od 22 czerwca 2009 roku.

Opis fabuły 
Serial opowiada o trzech gąsieniczkach – Dimie, Damie i Doumie, które przeżywają przygody. W każdym odcinku widzowie poznają nowe piosenki.

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001